Lago Buchanan – lago salato del Queensland (Australia)
Lago Buchanan – lago artificiale del Texas (Stati Uniti d'America)